Die Abkürzung VMR steht für:

 Value Management & Research, börsennotierte Beteiligungsgesellschaft
 Verkehrsbetriebe Minden-Ravensberg
 Video Mixing Renderer 
 Virtual Manuscript Room, online-Angebote für digitalisierte Handschriften

VMR